Becerra ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Becerra (1976–2007), uruguayischer Fußballspieler
 Ana Maria Becerra (* 1998), kolumbianische Tennisspielerin
 Ángela Becerra (* 1957), kolumbianische Autorin
 Bailón Becerra (* 1966), bolivianischer Radrennfahrer
 Beatriz Becerra (* 1966), spanische Politikerin
 Camilo Becerra (* 1980), kolumbianischer Schwimmer
 Daniel Becerra de la Flor (1906–1987), peruanischer Arzt und Politiker, Premierminister
 Edwin Becerra (* 1981), venezolanischer Radrennfahrer
 Elson Becerra (1978–2006), kolumbianischer Fußballspieler
 Gaspar Becerra (1520–1570), spanischer Maler, Bildhauer und Architekt
 Germán Becerra (1928–2021), deutsch-französischer Maler und Bildhauer kolumbianischen Ursprungs
 Gustavo Becerra-Schmidt (1925–2010), chilenischer Komponist und Musikpädagoge
 José Becerra (1936–2016), mexikanischer Boxer
 José Luis Becerra (* 1972), spanischer Baseballspieler
 Lourdes Becerra (* 1973), spanische Schwimmerin
 Mario Becerra Pocoroba (* 1955), mexikanischer Politiker
 Miguel Becerra (* 1979), mexikanischer Fußballtorhüter
 Néstor Montesdeoca Becerra (* 1957), ecuadorianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Méndez
 Tomas Becerra (* 1953), kolumbianischer Schwimmer
 Xavier Becerra (* 1958), US-amerikanischer Politiker

Weiteres:
 Islote Becerra, Insel